Báthory Zoltán (1931–2011) pedagógus, egyetemi tanár 
 Báthory Zoltán (1978) magyar-amerikai zenész, dalszerző